

Codici 
 SOZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Solenzara (Francia)
 soz – codice ISO 639-3 della lingua temi

Geografia 
 Sož o Sozh – fiume tributario del Dnepr